Motocyklowe Grand Prix Francji 2016 – piąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 8 maja 2016 roku na torze Circuit de la Sarthe w Le Mans.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Linki zewnętrzne 
 Profil wyścigu na stronie MotoGP

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2016
2016
2016 we Francji